Кот-д’Ор — департамент на востоке Франции. Департамент включает 3 округа, 43 кантона и 707 коммун. В списке представлены коммуны департамента в алфавитном порядке.

Кот-д’Ор